Маджарово (город) (болг. Маджарово) — город в Болгарии. Находится в Хасковской области.
 Маджарово (община)  (болг. Община Маджарово) — община в Болгарии. Входит в состав Хасковской области.